Гео́ргий Свири́дов: Свиридов, Георгий Васильевич (1915—1998) — русский композитор.
 Свиридов, Георгий Иванович (1927—2014) — советский русский писатель, боксёр.